Sensorama bezeichnet
 einen 1957 entwickelten Virtual-Reality-Automaten, siehe Geruchskino
 Sensorama (Band), eine deutsche Band bestehend aus Roman Flügel und Jörn Elling Wuttke